Le mot sublimation est employé dans plusieurs matières :
 en physique, la sublimation est le passage d'un corps de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide. Cette transformation se fait donc sans passer par une étape de fusion (de solide en liquide), ni une étape de vaporisation (de liquide en gaz).
 dans l'impression, on trouve des imprimantes à sublimation thermique.
 en psychanalyse, la sublimation est une dérivation de but de la pulsion sexuelle et/ou agressive, par exemple dans une création artistique.

Voir aussi 
 Sublime, concept esthétique proche du beau
 Sublimé, un minéral déposé par un gaz volcanique